Salinger:
 (Jerome David) "J. D." Salinger
 (Matthew) "Matt" Salinger, amerikansk skådespelare
 Pierre (Emil George) Salinger

Efternamn